Die bundesweite Tarifvertragsinitiative studentischer Beschäftigter an Hochschulen (Tarifini) wurde im Februar 2002 in Steinbach bei Frankfurt am Main gegründet. Zu den Gründern gehörten Mitglieder lokaler und regionaler Tarifvertragsinitiativen, gewerkschaftlich organisierte Studierende, sowie hochschulpolitisch Aktive und Interessierte. Ziel der Initiative ist die tarifliche und personalrechtliche Absicherung aller studentischen Beschäftigten an wissenschaftlichen Einrichtungen, die mindestens die in Berlin seit 1981 gültigen Standards bundesweit festschreibt. Unterstützt wird die Tarifini von den Gewerkschaften GEW und Ver.di, studentischen Initiativen und Verbänden, dem studentischen Dachverband fzs, diversen lokalen Studierendenvertretungen, den Berliner Personalräten der studentischen Beschäftigten, parteinahen Hochschulgruppen und einzelnen engagierten Studierenden.

Literatur 

 Staack, Sonja; Giffei, Uwe: Ohne eigenen Tarifvertrag und häufig um den BAT geprellt. In: Forum Recht, Heft 3/2002: Auf eigenes Risiko. Folgen der Privatisierung, BAKJ und Forum Recht e.V., Dresden 2002
 Staack, Sonja; Giffei, Uwe: Geld ist nicht alles. Argumente für einen studentischen Tarifvertrag, Hamburg 2002
 Büchner, Gerold; Hansmann, Uli; Lecher, Thomas; Stumpfögger, Niko: Bis hierher und nicht weiter. Der Berliner Tutorenstreik 1986, Hamburg 1986, VSA-Verlag
 Greim, Diana: Personalrechtliche Interessensvertretung für das „akademische Subproletariat“. In: Kremberg, Bettina (Hrsg.): Mitbestimmung und Hochschule. Shaker Verlag. Aachen 2006.

Weblinks 

 http://www.tarifini.de (Homepage der Tarifini)
 http://www.tarifininrw.de (Tarifinitiative NRW)
 http://www.studiberatung-potsdam.de/tarifini (Potsdamer Tarifvertragsinitiative)
 http://www.gew.de/Studentische_Beschaeftigte_2.html (GEW Seite zu studentischen Beschäftigten)

Kollektives Arbeitsrecht (Deutschland)
Gewerkschaft (Deutschland)
Bildungspolitik (Deutschland)
Gegründet 2002
Steinbach (Taunus)
Verein (Hochtaunuskreis)